René Schneider (1936), Zwitsers voetballer
 René Schneider (1938), Luxemburgs voetballer
 René Schneider (1973), Duits voetballer
 René Schneider (generaal), Chileens generaal